В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1976, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1976, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Рід 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (Переможниця)

  Мартіна Навратілова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open